

Sigle 
 Arbitro bancario finanziario
 Australian Baseball Federation – federazione baseballistica australiana
 Associated British Foods – azienda alimentare britannica

Codici 
 ABF – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Abalang (Kiribati)
 abf – codice ISO 639-3 della lingua abai sungai